In 2020 werd het 43ste Campeonato Carioca Série B1 gespeeld, het tweede hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 20 september tot 16 december. Novo Iguaçu werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Santus Dumont en de Taça Corcovado. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren. De twee clubs die de finale bereikten promoveerden naar de Série A. Na dit seizoen werd de Série A2 gecreëerd als nieuwe tweede klasse. Hiervoor kwalificeerden zich enkel de nummers drie tot acht. De nummers negen tot vijftien bleven in de Série B1, die nu wel nog maar de derde hoogste klasse was. De twee laatsten degradeerden naar de Série B2, de vierde klasse.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door, de winnaar is sowieso geplaatst voor de eindfase.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door, de winnaar is sowieso geplaatst voor de eindfase.

Totaalstand

 (1): Goytacaz kreeg 3 strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, wat resulteerde in een degradatie.

Eindfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2020